Шаль:

 Шаль — большой вязаный или тканый платок.
 Шаль — взбалмошное состояние, безрассудство, дурь, блажь.

Топоним 
 Шаль — город в Иране, в остане Казвин.

Фамилия 
 Шаль, Адам (род. 1953) — польский прелат.
 Шаль, Виктор-Эфемион-Филарет (1798—1873) — французский писатель.
 Шаль, Мишель (1793—1880) — французский математик и историк математики.
 Шаль, Пьер-Мишель (1754—1826) — французский публицист и революционный деятель.
 Шаль, Эмиль (1827—1873) — французский филолог, профессор Сорбонны.

См. также 
 Шал (значения)

Примечания